Guigues ou Guigue (en latin Wigo) est un anthroponyme masculin dérivé du vieux haut allemand wīg (« combat »), devenu un prénom dynastique, un patronyme, et un nom associé à des toponymes.

Personnalités 

 
 Guigues de Vion, comte de Vienne, († après 912)

 Guigues  d'Albon, dit Veteris (le Vieux) (~1000-1070), comte en Oisans, Grésivaudan et en Briançonnais ;
 Guigues II d'Albon dit Pinguis (le Gras) (~1025-1079), comte en Grésivaudan et en Briançonnais de 1070 à 1079 ;
 Guigues III d'Albon (1050/1060-1133), comte d'Albon de 1079 à 1133 ;
 Guigues IV d'Albon dit Dauphin († 1142), comte d'Albon de 1133 à 1142, dauphin de Viennois ;
 Guigues V d'Albon (~1125-1162), comte d'Albon ;
 Guigues  de Forez († apr. 1137), comte de Lyon et du Forez (1107-1138) ;
 Guigues II de Forez († 1206), fils de Guigues I, comte de Lyon et de Forez  et de Marie de Beaujeu ;
 Guigues III de Forez (1130-1204), fils de Guigues II, comte de Lyon et de Forez (1198-1203) ;
 Guigues IV de Forez (~1199-1241), comte de Forez et de Nevers ;
 Guigues V de Forez († 1259), comte de Forez (1241-1259), fils de Guigues IV ;
 Guigues  le Chartreux (1080-1136), prieur de la Grande Chartreuse ;
 Guigues II le Chartreux (1114~1193),  prieur de la Grande Chartreuse ;
 Guigues de Forcalquier († 1149), comte de Forcalquier de 1129 à 1149 ;
 Guigues VI de Viennois (1184-1237), dauphin de Viennois, comte d'Albon, de Grenoble, d'Oisans et de Briançon de 1228 à 1237 ;
 Guigues VII de Viennois (1225-1269), dauphin de Viennois ;
 Guigues VIII de Viennois (1309-1333), dauphin de Viennois ;
 Guigues de Moreton de Chabrillan, famille des marquis et des comtes de Chabrillan ;
 François César Guigues de Moreton de Chabrillan (1701-1776), maréchal de camp ;
 Jacques Aimard Guigues de Moreton de Chabrillan (1729-1802), général de division ;
 Joseph Dominique Guigues de Moreton de Chabrillan (1744-1793), maréchal de camp, général de brigade ;
 Hippolyte César Guigues de Moreton de Chabrillan (1767-1835), député de la Drôme ;
 Aimé Jacques Marie Constant Guigues de Moreton de Chabrillan (1780-1847), chambellan de Napoléon I ;
 Joseph-Eugène-Bruno Guigues (1805-1874), premier évêque catholique d'Ottawa ;
 Lucien Guigues (1807-1861), homme politique français ;
 Émile Guigues (1825-1904), peintre et graveur français ;
 Aynard Guigues de Moreton de Chabrillan (1869-1950), marquis de Chabrillan ;
 Louis-Paul Guigues (1902-1996), écrivain français.

Autres personnalités de ce prénom 
 Voir :  ou par Guigues.

Toponymes 

 Saint-Eugène-de-Guigues est une municipalité du Québec (Canada) ;
 Saint-Bruno-de-Guigues est une municipalité de la province de Québec (Canada).

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français